Giant Steps steht für:

 Giant Steps (Album), Musikalbum von John Coltrane (1960)
 Giant Steps (Film), Dokumentarfilm (2005) von Geoff Mphakati und Aryan Kaganof 
 Giant Steps (Band), britische Dance-Pop-Band der 1980er-Jahre
 Giant Steps (Jazzstandard), Komposition von John Coltrane (1960)